L'ombra bianca (The White Shadow) – film del 1924 diretto da Graham Cutts
Time Out (The White Shadow) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1978 al 1981